Miriam oder Mirjam steht für:

 (102) Miriam, ein Asteroid
 Miriam oder Mirjam (auch in anderen Schreibweisen, siehe dort unter „Varianten“), ein weiblicher Vorname
 Miriam (Bildung), das Bildungsprojekt in Nicaragua und Guatemala
 Mirjam-Papyrus, den Mirjam-Papyrus (Miriam Barat Yaakov Scroll)
 Tatort: Miriam, ein deutscher Fernsehfilm von 1983

Miriam ist der Familienname folgender Personen:

 Mirjam (Prophetin)
 Jocheved Bat-Miriam (1901–1980), russisch-israelische Dichterin
 Rivka Miriam (* 1952), israelische Dichterin und Malerin

Miriam ist der Künstlername von:

 Su Miriam (* 1957), deutsche Sängerin